Samaria – starożytna kraina na Bliskim Wschodzie
 Samaria – starożytne miasto, dziś stanowisko archeologiczne w Izraelu
 Samaria – wąwóz na Krecie w Grecji
 Samaria – wieś na Krecie w wąwozie Samaria

Zobacz też 
 Judea i Samaria